Lipovec ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lipovec (Martin), Gemeinde im Okres Martin, Žilinský kraj, Slowakei
 Lipovec (Rimavská Sobota), Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Slowakei
 Lipovec u Blanska (deutsch Lippowetz, Seibotschlag), Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Lipovec u Čáslavi (deutsch Lipowetz), Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
 Lipovec (Berg), Berg im Gemeindegebiet von Jablonka, Slowakei
 Lipovec (Kosovo), Gemeinde im Bezirk Gjakova, Kosovo

Siehe auch:
 Lipovice
 Lipowez
 Lipowiec
 Lypowez (Begriffsklärung)
 Lipowitz